Volquartz ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Volquartz (* 1946), deutsche Politikerin, Oberbürgermeisterin von Kiel
 Ove Volquartz (* 1949), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker